

События 
 2 января — издан официальный указ короля Филиппа V об основании Национальной библиотеки Испании.
 5 апреля — завершилась известная полемика между переводчицей гомеровских текстов Анной Дасье и поэтом и драматургом Антуаном Ударом де Ламоттом.
 май — Вольтер за пасквиль на регента Франции Филиппа II Орлеанского сослан в Тюль.
 7 июля — драматург Филипп Детуш завершил создание одноактной комедии в прозе «Тройная женитьба».

Книги и произведения 
 «Mercurius Politicus» — книга Даниеля Дефо.
 «Тривия, или Искусство прогулок по улицам Лондона» (англ. «Trivia, or The Art of Walking the Streets of London») — поэма Джона Гея.
 «Барабанщик» — комическая пьеса Джозефа Аддисона.
 «Христианская мораль» — книга Томаса Брауна.
 «Physica divina» — книга Андреаса Рюдигера.
 «El dómine Lucas» — драма Хосе Каньисареса.
 Завершено составление Словаря Канси, словаря китайского языка, который считался стандартным руководством на протяжении XVIII и XIX веков.
 «Письмах из турецкого посольства» — мемуары Мэри Монтегю.

Родились 
 6 марта — Пер Кальм, финско-шведский естествоиспытатель, путешественник, автор всемирно известной книги, посвящённой экспедиции в Северную Америку (умер в 1779).
 25 декабря — Иоганн Якоб Рейске, немецкий писатель (умер в 1774).
 26 декабря — Томас Грей, английский поэт-сентименталист (умер в 1771).
 26 декабря — Жан-Франсуа де Сен-Ламбер, французский поэт (умер в 1803).
 Жан-Жак Бартелеми, французский писатель, основоположник жанра «археологический роман» (умер в 1795).
 Ёса Бусон, японский поэт и писатель (умер в 1783).
 Юань Мэй, китайский поэт, учёный и писатель (умер в 1797).

Скончались 
 1 января — Уильям Уичерли, английский драматург (родился в 1640).
 19 февраля — Доротея Энгельбретсдаттер, первая поэтесса и писательница Норвеги (родилась в 1634).
 2 ноября — Энгельберт Кемпфер, немецкий путешественник, автор книг о своих путешествиях, в том числе, «Новейшие государства Казань, Астрахань, Грузия и многие другие, царю, султану и шаху платившие дань и подвластные…» (родился в 1651).
 14 ноября — Готфрид Вильгельм Лейбниц, немецкий учёный творец немецкого философского и научного лексикона, автор ряда сочинений и трактатов (родился в 1646).

Все хронологические списки